Gabrk heißen folgende geographische Objekte:

 Gabrk (Ilirska Bistrica), Ort bei Ilirska Bistrica, Notranjsko-kraška, Slowenien
 Gabrk (Škofja Loka), Ort bei Škofja Loka, Gorenjska, Slowenien

 Gabrk (Pass), bei Divača, Obalno-kraška, Slowenien